Сергей Телегин:
 Телегин, Сергей Анатольевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Телегин, Сергей Маратович (род. 1964) — российский филолог.
 Телегин, Сергей Сергеевич (род. 2002) — российский хоккеист.